Zeuxo är ett släkte av kräftdjur. Zeuxo ingår i familjen Tanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider